Chantal Abergel, une chercheuse française ;
 Laurent Abergel (1993-), un footballeur français ;
 Reuven Abergel (1943-), un activiste israélien ;
 Thal Abergel (1982-), un joueur d'échecs français.